Seznam armad z zaporedno številko 6.

Seznam 
 6. armada (ZDA)
 6. armada (Francija)
 6. armada (Nemški imperij)
 6. armada (Avstro-Ogrska)
 6. armada (Japonski imperij)
 6. armada (Wehrmacht)
 6. SS-tankovska armada
 6. tankovska armada (Wehrmacht)
 6. armada (Nemški imperij)
 6. armada (Kraljevina Italija)
 6. armada (Otomanski imperij)
 6. armada (Ruski imperij)
 6. gardna armada (Ukrajina)
 6. samostojna armada (Kraljevina Jugoslavija)
 6. armada (ZSSR)
 6. gardna armada (ZSSR)
 6. tankovska armada (ZSSR)
 6. deminerska armada (ZSSR)
 6. rezervna armada (ZSSR)

 Zračne
 6. zračna armada (ZDA)
 6. zračna armada (Japonski imperij)
 6. zračna armada (ZSSR)
 6. zračna armada (Ruska federacija)

Glej tudi